Вальдеольмос-Алальпардо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 2,704  км². Население — 2389 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида